Kazuo Koike
Kazuo Ishiguro
Kazuo Niibori
Kazuo Sakamaki
Kazuo Kiriyama
Kazuo Hashimoto
Kazuo Ohno
Kazuo Hayashi
Kazuo Hasegawa
Kazuo Watanabe
Desambiguação